Nakatomi peut désigner :

 Clan Nakatomi, clan influent du Japon ancien
 Die Hard: Nakatomi Plaza, jeu vidéo de tir sorti en 2002
 Nakatomi Corporation, entreprise fictive du film Die Hard et de ses suites
 Nakatomi, groupe de happy hardcore néerlandais

Voir aussi 
 Fox Plaza, bâtiment fictif du Nakatomi Plaza, dans le film Die Hard

Homonymie